Costner [] ist ein nordamerikanischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name entstand durch Amerikanisierung des deutschsprachigen Familiennamens Kastner im 18. Jahrhundert in den damaligen britischen Kolonien in Nordamerika.

Der erste heute bekannte Namensträger war Georg Adam Kastner, der 1748 mit seiner Familie aus Edenkoben in der Pfalz über York County, Pennsylvania in das Gebiet des heutigen Gaston County (damals Mecklenburg County) in North Carolina auswanderte und auf dessen Grabstein "G. ADAM COSTNER DIED 1767" zu lesen ist.

Varianten 
 Kastner
 Cosner
 Chostner

Namensträger 
 Annie Costner (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Christine Costner-Sizemore (* 1927), Patientin, deren Fall Grundlage für das Buch The Three Faces of Eve und den gleichnamigen Film war
 Kevin Costner (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur und Musiker

Siehe auch 
 Gostner
 Kostner

Literatur 
 Charles Lynn Costner, Melanie Costner Snyder: The Ancestors and Descendants of Adam Kastner (Costner) 1709-1767, 2nd Edition. Tennessee Valley Pub., Knoxville (Tennessee) 1997, .

Familienname
Englischer Personenname
Berufsname